Najlepszy Czas Dnia – pojęcie z żużla
 Nano-Chromics Displays – rodzaj wyświetlacza